Felodipinul sau felodipina este un medicament antihipertensiv, folosit în tratamentul hipertensiunii arteriale și a anginei pectorale stabile. Face parte din categoria blocantelor ale canalelor de calciu, din clasa dihidropiridinelor.

Vezi și
Amlodipin

Referințe

Blocante ale canalelor de calciu
Esteri
Dihidropiridine